Баки́ева  — фамилия. Известные носители:
 Бакиева, Гульнара Абдуваситовна — советский и киргизский учёный, доктор философских наук, профессор, основатель кафедры философии и социально-гуманитарных наук в Кыргызском экономическом университете имени М. Рыскулбекова.
 Бакиева, Татьяна Васильевна — супруга бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Первая леди Киргизии с 2005 по 2010 год.

Однофамильцы